Micropyle (dierkunde), een opening in het membraan van het eitje waardoor het sperma binnenkomt
Kiemopening (ook micropyle genoemd), een opening in de zaadknop waardoor de pollenbuis binnenkomt